Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Sukiennicki – polski specjalista z zakresu teorii magnetyzmu i fizyki układów złożonych
 Wiktor Sukiennicki – polski prawnik, historyk, sowietolog, teoretyk prawa